Das Amt des Vizegouverneurs (Lieutenant Governor) im US-Bundesstaat Ohio wurde durch die Staatsverfassung von 1851 geschaffen und hatte eine Amtsperiode von zwei Jahren. 1954 wurde die Dauer einer Amtsperiode auf vier Jahre verlängert. Folgende Personen übten das Amt bisher aus:

Siehe auch 
 Liste der Senatoren der Vereinigten Staaten aus Ohio
 Liste der Mitglieder des US-Repräsentantenhauses aus Ohio

Weblinks 
 Eintrag auf der Seite des Secretary of state von Ohio

!
Ohio